Лесого́рск — название населённых пунктов в России:

 Лесогорск — рабочий посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Лесогорск — рабочий посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Лесогорск — посёлок железнодорожной станции в Шатковском районе Нижегородской области.
Лесогорск — до 1993 г. название села Лесогорское в Углегорском районе Сахалинской области, в 1947—1993 годах — город.

См. также 
 Лесогорский